Международное сообщество писательских союзов — официальный преемник Союза писателей СССР. Организовано в июне 1992 года на IX съезде Союза писателей СССР. Членство в Союзе писателей коллективное — членами сообщества являются писательские организации России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Высшим руководящим органом МСПС является съезд, высшим исполнительным органом — Исполком МСПС.

Печатными органами МСПС являются «Общеписательская литературная газета» и альманах «Вестник МСПС».

Руководство 
 Пулатов, Тимур - с 1992 до 2000
 Михалков, Сергей - с 2000 до 2008
Председатель МСОО «МСПС» избран Переверзин, Иван Иванович с 2009 года. Согласно новому уставу 2014 года в состав Исполкома МСПС входит 27 представителей организаций стран СНГ, Дальнего Зарубежья (Афганистан, Болгария и Германия) и республик в составе Российской Федерации.

Исполнительный комитет МСПС 
(Утверждён на Х Внеочередном съезде Международного сообщества писательских союзов 22 сентября 2014 года)

1. Амусин Александр Борисович (Россия, Саратов)

2. Атанасов-Звездинов Атанас Василев (Болгария)

3. Ахгар Саид Азам (Афганистан)

4. Ахмедов Магомед Ахмедович (Россия, Дагестан)

5. Бахти Мехмон Мухаббатович (Таджикистан)

6. Бедюров Бронтой Янгович (Россия, Алтай)

7. Бояринов Владимир Георгиевич (Россия, Москва)

8. Белов Лев Сергеевич (Берлин, Германия)

9. Бурыкин Михаил Артемьевич (Россия, Москва)

10. Гаитбаев Наиль Асхатович (Россия, Башкортостан)

11. Илляшевич Владимир Николаевич (Эстония)

12. Коноплянников Юрий Викторович (Россия, Москва)

13. Котюков Лев Константинович (Россия, Московская область)

14. Куняев Станислав Юрьевич (Россия, Москва)

15. Курбанов Рафис Харисович (Россия, Татарстан)

16. Межиньш Людмила Анатольевна (Латвия)

17. Мукба Анзор Кокович (Абхазия)

18. Намичеишвили Бежан Емельянович (Грузия)

19. Нечипорук Иван Иванович (Донбасс)

20. Осепян Левон Оганесович (Россия, Москва)

21. Переверзин Иван Иванович (Россия, Москва)

22. Попов Валерий Георгиевич (Россия, Санкт-Петербург)

23. Рудягина Олеся Геннадьевна (Молдова)

24. Рыскулов Акбар Рыскулович (Кыргызстан)

25. Середин Владимир Григорьевич (Россия, Москва)

26. Федоров Владимир Николаевич (Россия, Якутия)

27. Чергинец Николай Иванович (Беларусь)
 
Состав Ревизионной комиссии МСОО «МСПС»

 Зайцев Олег Николаевич (председатель) (Беларусь)
 Миндзаева Валентина Владимировна (Россия, Северная Осетия — Алания)
 Эльдышев Эдуард Антонович (Россия, Калмыкия)

Аппарат исполкома МСОО МСПС 
Председатель МСОО МСПС — Переверзин Иван Иванович

Первый заместитель председателя — Бояринов Владимир Георгиевич

Заместитель председателя — Коноплянников Юрий Викторович

Заместитель председателя — Середин Владимир Григорьевич

Помощник Председателя МСОО МСПС — Салтыкова Людмила Дмитриевна

Адрес 
Москва , Поварская 52 («Дом Ростовых»)

Члены 
 :Категория:Члены Международного сообщества писательских союзов

Ссылки 
 Официальный сайт МСПС
Союзы писателей
Постсоветское пространство
Появились в 1992 году в России
Международные ассоциации
Организации, основанные в 1992 году